Cabello puede referirse a:
Pelo

Topónimo
Puerto Cabello, Venezuela

Biónimo
Cabello eugeni, especie de araña, única del género Cabello, denominada así por Puerto Cabello
"Cabellos" es uno de los nombres vulgares de la especie vegetal Cuscuta epithymum

Personas
Mercedes Cabello de Carbonera, escritora peruana (1842-1909)
Diosdado Cabello, político venezolano, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 2017